Stenum ist der Name folgender Orte:

 Stenum (Dänemark), eine dänische Ortschaft
 Stenum (Ganderkesee), eine Bauerschaft in der Gemeinde Ganderkesee

siehe auch:
 Sternum (lateinisch), medizinische Bezeichnung für das Brustbein